Левкипа (, Leukíppe) може да се отнася за:

 една Океанида и приятелка на Персефона (Омир, Hymnos An Demeter 418)
 една от Миниядите (Антонин Либерал, 10)
 майка на Лаомедонт и съпруга на Ил (Хигин, fabulae 250)
 съпруга на Лаомедонт (Библиотека на Аполодор, 3.146)
 майка на Клейто и съпруга на Евенор (Платон Критий, 313)
 дъщеря на Теспий, майка на Еврител

 „Левкипа и Клитофонт“, древен роман от Ахил Татий (2 век.)